Эммен:

 Эммен — город в Швейцарии в кантоне Люцерн.
 Эммен — город в Нидерландах в провинции Дренте.
 Эммен — нидерландский футбольный клуб.
 Эммен — село в Нидерландах в провинции Оверэйсел в община Далфсен